

Codici 
 AJI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ağrı (Turchia)

Cucina 
 Aji – nome usato in Sudamerica per alcune varietà di peperoncino in particolare della specie Capsicum baccatum
 Aji Habanero
 Aji amarillo
 Aji Dulce
 Aji Picante
 Ají – salsa piccante 
 Ají de gallina – piatto originario del Perù

Geografia 

 Aji – località del Giappone parte della città di Takamatsu
 Aji – fiume dell'Azerbaigian
 Aji – fiume dell'India